El término partisano se refiere a los combatientes organizados como guerrillas que generalmente se oponen a un ejército de ocupación; con más frecuencia se asocia esta denominación a organizaciones clandestinas de resistencia en la Segunda Guerra Mundial.

Este término puede estar vinculado o referido a los artículos de Wikipedia y noticias que se indican a continuación:

 Maquis, combatientes de la guerrilla antifranquista española.
 Partisanos albaneses, movimiento comunista de resistencia a la ocupación italiana (entre 1939 y 1943) y luego a las fuerzas alemanas, en Albania.
 Partisanos soviéticos, movimiento partisano en la Unión Soviética contra el avance alemán en el Frente Oriental.
 Partisanos yugoslavos, movimiento de resistencia en lucha contra las Potencias del Eje en los Balcanes, durante la Segunda Guerra Mundial.
 Partisanos italianos, combatientes del movimiento armado de oposición al fascismo y a las tropas de ocupación nazis instaladas en Italia durante la Segunda Guerra Mundial.
 Resistencia francesa, conjunto de movimientos y organismos de resistencia franceses, contra la ocupación nazi de Francia, y también contra el gobierno colaboracionista de Vichy durante la Segunda Guerra Mundial.
 Resistencia judía durante el Holocausto, movimiento de resistencia de los judíos en contra de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.
 Judíos partisanos, grupos de tropa irregular que participaron en el movimiento de resistencia judía contra la Alemania nazi y sus colaboradores durante la Segunda Guerra Mundial.
 Hermanos del Bosque, combatientes bálticos (estonios, letones y lituanos) contra la ocupación soviética, colaboradores del Ejército alemán durante la Operación Barbaroja, gran cantidad de estos se unieron a las Waffen SS y al final de la guerra reanudaron sus operaciones en consecuencia al tratado que reafirmaba la ocupación soviética de las zonas.

Referencias